La saison 2011-2012 du championnat du Danemark de football est la  du championnat de première division au Danemark. Les 12 meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Superligaen, où ils s'affrontent trois fois, sur 33 journées. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de 1.division.

Les quatre premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa. La dernière place est attribuée au vainqueur de la coupe nationale.

Les douze clubs participants

Compétition

Règlement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point.

Critères de départage :
 plus grande « différence de buts générale » ;
 plus grand nombre de buts marqués.

Classement 
 Dernière mise à jour:

Matchs

de saison (Matchs 1 à 11) 
Chaque équipe joue un match face à chaque autre équipe.

de saison (Matchs 12 à 33) 
Chaque équipe joue deux matchs face à chaque autre équipe.

Classement des buteurs 
Mise à jour le 

17 buts
 Dame N'Doye (FC Copenhague)

13 buts
 César Santin (FC Copenhague)

12 buts
 Nicklas Helenius (AaB Ålborg)

11 buts
 Gilberto Macena (AC Horsens)

10 buts
 Christian Holst (Silkeborg IF)
 Simon Christoffersen (Brøndby IF)

9 buts
 Peter Graulund (AGF Århus)

8 buts
 Sylvester Igboun (FC Midtjylland)
 Søren Larsen (AGF Århus)
 Peter Utaka (OB Odense)
 Martin Spelmann (AC Horsens)
 Søren Christensen (FC Nordsjælland)

Bilan

Références 

2011-2012
Danemark M1
Sport au Danemark en 2011
Sport au Danemark en 2012